Bagmasti era uma famosa deusa armênia, cultuada em Mirzazin, no Monte Ararate. Seu templo, assim como o de Haldi, foi pilhado e queimado por Sargão II, rei da Assíria.

Mitologia